2 miejscowości w Polsce: 
 Głosków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie 
 Głosków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno

Zobacz też: Głosków-Letnisko